Бехтери — название населённых пунктов.

Россия 
 Бехтери — деревня, Кировская область, Оричевский район, Пустошенское сельское поселение.
 Бехтери — деревня, Кировская область, Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение.
 Бехтери — деревня, Тюменская область, Ярковский район.

Украина 
 Бехтери — село, Херсонская область, Голопристанский район.